helot – członek jednej z warstw ludności Sparty
 helot (Helotes sexlineatus) – gatunek ryby z rodziny teraponowatych